«Телстар» () — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Велзен. Был  основан 17 июля 1963 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе , его вместимость составляет 3 260 зрителей. 

В сезоне 2017/18 «Телстар» занял 6-место в Первом дивизионе Нидерландов. Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является 6-е место в сезоне 1973/74, всего в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов команда провела четырнадцать сезонов.

Главный тренер команды — , назначенный на эту должность в 2017 году после ухода .

Бывшие игроки 
  Рейналдо
  Насер Абделлах
  Дрис Бауссатта
  Луи ван Гал
  Рууд Гелс
  Хенк тен Кате
  Пит ван дер Кейл
  Кес ван Котен
  Хенни Мейер
  Андвеле Слори
  Джимми Флойд Хассельбайнк
  Ежи Вилим
  Баки Мерчимек
  Марек Кальюмаэ

Известные тренеры 
  Ян Портвлит
  Кор ван дер Харт
  Мирча Потеску

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Футбольные клубы Нидерландов